ТЗВ — многозначная аббревиатура:
 ТЗВ — торцевая зона воспроизводства (атомная энергетика)
 ТЗв — терразиверт

См. также 
  — аббревиатура латиницей